L'edizione 1957-58 della Staatsliga (A) vide la vittoria finale del Wiener Sportclub.

Capocannoniere del torneo fu Walter Horak del Wiener Sportclub con 33 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Wiener Sportclub Campione d'Austria 1957-58.
 Kremser SC, SK Sturm Graz e FC Wien retrocesse.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1957
Calcio nel 1958
Fußball-Bundesliga (Austria)